А́ртур Уи́льям Ло́кхед (; 8 декабря 1897, Басби, Шотландия — 30 декабря 1966, Эдинбург, Шотландия) — шотландский футболист и футбольный тренер.

Футбольная карьера 
Локхед начал карьеру в шотландском клубе «Харт оф Мидлотиан». С 1919 по 1921 год он забил за «хартс» 26 голов в 26 матчах. В июле 1921 года перешёл в английский «Манчестер Юнайтед», который заплатил за него £530 и отдал игрока Тома Миллера. Всего за «Юнайтед» Локхед забил 50 голов в 153 матчах. В 1925 году он перешёл в «Лестер Сити» за £3300. Выступал за «Лестер Сити» на протяжении десяти сезонов, после чего завершил карьеру в 1934 году. Всего он сыграл за «Лестер» 320 матчей и забил 114 голов. После завершения карьеры игрока работал главным тренером «Лестер Сити» с 1934 по 1936 год.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Тренеры ФК «Лестер Сити»